Šmēdiņš ist der Familienname folgender Personen:

 Jānis Šmēdiņš (* 1987), lettischer Beachvolleyballspieler
 Toms Šmēdiņš (* 1986), lettischer Beachvolleyballspieler